Хамсе:

 Хамсе — пять поэм, объединённых общим названием «Пандж Гандж».
 Хамсе — в классической литературе народов Востока общее название поэтического произведения, состоящего из пяти поэм.